Naselja u Hrvatskoj:
 Brđani (Pleternica), naselje u općini Pleternica
 Brđani (Rešetari), naselje u općini Rešetari
 Brđani Cesta, naselje u općini Sunja
 Brđani Kosa, naselje u općini Sunja
 Bastajski Brđani, do 1900. iskazivani pod imenom Brđani, naselje u općini Đulovac

Naselja u BiH:
Brđani (Konjic, BiH), naselje u općini Konjic
Brđani (Prijedor, BiH), naselje u općini Prijedor
Brđani (Šipovo, BiH), naselje u općini Šipovo
Brđani (Tuzla, BiH), naselje u općini Tuzla

Crna Gora:
 Brđani (Crnogorci), stari naziv za dio Crnogoraca